La pellicule photographique Ilford HP5.
 Les initiales de Harry Potter 5 ou Harry Potter et l'Ordre du phénix.